Саве́льєв — поширене слов'янське прізвище, патронім від імені Савелій. Жіноча форма — Савельєва.

Відомі носії 
 Савельєв Артур Юрійович — старший солдат Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Савельєв Володимир Леонідович — доктор історичних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі освіти, декан факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, заслужений працівник освіти України.
 Савельєв Володимир Никифорович (1935) — міністр охорони здоров'я Удмуртської АРСР 1975—1990 років.
 Савельєв Володимир Олексійович (1937) — радянський і український кінорежисер.
 Савельєв Дмитро Сергійович (1984) — російський хокеїст.
 Савельєв Дмитро Федорович (1906—1965) — директор Іжевського металургійного заводу 1946—1965 років.
 Савельєв Євген Васильович (1938) — український учений-економіст.
 Савельєв Євграф Петрович (1860—1927) — один з перших ідеологів донського національного руху.
 Савельєв Ігор Володимирович (1962) — український і радянський футболіст.
 Савельєв Ігор Миколайович (1937) — головний конструктор ОКБ Воткінського заводу з 1989 року.
  Савельєв Микола Григорович (* 1971) — заслужений працівник освіти України.
 Савельєв Олександр Володимирович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савельєв Юрій Сергійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жінки: Савельєва

Див. також 
 Савельєва
 Савельєви-Ростиславичі

Примітки